Eleutherodactylus roseus est un synonyme attribué à deux espèces d'amphibiens :
Eleutherodactylus roseus (Boulenger, 1918), synonyme de Pristimantis roseus (Boulenger, 1918)
Eleutherodactylus roseus (Melin, 1941), synonyme de Pristimantis vilarsi (Melin, 1941) 

Synonyme d'anoures (nom scientifique)
Ceuthomantinae